Gui er et fransk drengenavn.
 GUI er kort for det engelske Graphical user interface, på dansk bruges betegnelsen Grafisk brugerflade.
 贵, eller Guì er en forkortelse for Guizhou provinsen i Kina.